Olry Terquem kan syfta på:

* Olry Terquem (1782–1862), fransk matematiker
 Olry Terquem (1797–1887), fransk geolog